Termenul „legendă” (lat. legenda = fragmente de lectură) poate să definească:

 Legendă sau mit, o povestire (narațiune) despre întâmplări în mare parte născocite din viața unor persoane istorice, sau imaginare.
 Legendă ca parte a unei hărți, unde sunt explicate simbolurile utilizate.
 O persoană legendară poate fi un muzician, un sportiv, sau alte personalități renumite.
 Legend, film ecranizat de regizorul Ridley Scott.
 Legenda, film românesc din 1968 cu Ștefan Ciubotărașu.
 venia legendi este o aprobare pentru lectură sau predare într-o universitate.
 „Legenda”, cântec de componistul polonez Henryk Wieniawsk (1835–1881).
 Legenda, film din 1985 regizat de Ridley Scott.
 Legenda, maxi-single din 2014 al formației Pasărea Rock.
 Legenda, album din 2016 al formației Pasărea Rock.

Vezi și 
 Listă de legende românești
 Legenda vie, film american, regizat de Francis Lawrence